Працу́ты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 24,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дексна, Постарини-III, Ставбутево.

Согласно переписи население Працут в 1999 году насчитывало 22 жителя.

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Постарини-III — Працуты.

В нескольких стах метров к востоку от деревни располагается территория охотничьего заказника «Жодишковский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района